Municipio de Greenwich puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Greenwich (condado de Cumberland, Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Cumberland.
 Municipio de Greenwich (condado de Gloucester, Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Gloucester.
 Municipio de Greenwich (condado de Warren, Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Greenwich (condado de Huron, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Huron.
 Municipio de Greenwich (condado de Berks, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Berks.